Contea di Gray o Gray County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Gray (Kansas)
 Contea di Gray (Texas)